Ropek ist der Familienname folgender Personen: 

 Edyta Ropek, polnischer Kletterer
 Jiří Ropek (1922–2005), tschechischer Komponist, Organist und Musikpädagoge
 Radomil Ropek (* 1926 oder 1928), tschechischer Politiker
 Rudolf Ropek (* 1970), tschechischer Orientierungsläufer